Kaczmarka – torfowisko w Kotlinie Nowotarskiej
 Kaczmarka – przysiółek w gminie Łopuszno, powiecie kieleckim, woj, świętokrzyskim
 Kaczmarka – przysiółek w gminie Turośl, powiecie kolneńskim, woj, podlaskim
 Kaczmarka – szczyt w gminie Wleń, powiecie iwówieckim, woj. dolnośląskim
 Kaczmarka – wzniesienie w gminie Bojanowo, powiecie rawickim, woj. wielkopolskim
 Kaczmarka – wzniesienie we wsi Czatachowa w gminie Żarki, powiecie myszkowskim, woj. śląskim